W najszerszym znaczeniu tego słowa, osoba lub przedmiot wprowadzająca, wskazująca, sterujaca, kierująca.

 pilot statku powietrznego – prowadzi taką jednostkę np. samolot, szybowiec, śmigłowiec
 pilot drogowy – pilotaż pojazdów nienormatywnych
 pilot zdalnego sterowania – urządzenie elektroniczne
 pilot wycieczek – zawód w branży turystycznej
 pilot automatyczny – urządzenie nawigacyjne
 pilot morski, pilot portowy – osoba doradzająca kapitanowi statku podczas nawigacji i manewrów w porcie
 pilotówka – jednostka pływająca do transportu pilota morskiego
 pilot rajdowy – osoba podająca kierowcy na bieżąco: drogę (kierunek i kąt skrętu) oraz optymalną prędkość przejazdu przez dany odcinek trasy rajdu
 pilot serialu – odcinek serialu telewizyjnego poprzedzający pierwszą serię
 pilot spadochronu – część spadochronu (pilocik)
 Pilot – marka przyborów do pisania
 pilot – projekt pilotażowy mający na celu zgromadzenie know-how dla realizacji przyszłych projektów
 pilot – bobsleista kierujący ruchem bobsleja
 pilot – stała lub ruchoma tuleja ułatwiająca utrzymanie narzędzia skrawającego w osi obrabianego otworu
 pilotka – czapka dla pilota samolotu bezkabinowego

 Pilot – rosyjski statek przystosowany do łamania lodu

Zwierzęta:
 pilot – inna nazwa grindwala krótkopłetwego (Globicephala macrorhynchus)
 pilot, przynawek retman (Naucrates ductor) – gatunek ryby

Gminy w USA:
 Pilot (ang. Pilot Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Pilot (ang. Pilot Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Pilot (ang. Pilot Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Pilot (ang. Pilot Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Pilot (ang. Pilot Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry

Inne:
 Pilot Lake – jezioro i krater meteorytowy w Kanadzie
 Pilot – pierwszy odcinek pierwszego sezonu serialu Nie z tego świata
 Pilot – singel amerykańskiego rapera 50 Centa